Union Street steht für:

Straßen:
 Union Street (San Francisco)
 Union Street (Boston)

Bauwerke:
 Union Street Park, Baseballstadion in Wilmington, Delaware
 Union Street Station, Station der New Yorker U-Bahn

Werke:
 Union Street (Album), Album von Erasure (2006)
 Union Street (Roman), Roman von Pat Barker (1982)